Скопа () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Верчелли.

Население составляет 371 человек (2008 г.), плотность населения составляет 17 чел./км². Занимает площадь 22 км². Почтовый индекс — 13027. Телефонный код — 0163.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Варфоломей, празднование 24 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики